Claro Open Colombia 2014 — это 9-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Боготе, Колумбия, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250. 

В 2014 году турнир прошёл с 14 по 20 июля.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Иво Карлович
 в парном разряде —  Пурав Раджа и  Дивидж Шаран

Общая информация 
Первым сеяным в одиночном турнире стал Ришар Гаске (№ 14 в мире на тот момент). Француз дошёл до четвертьфинала, где уступил представителю Доминиканской Республики Виктору Эстрелье. Прошлогодний чемпион Иво Карлович защищал свой титул в качестве второго сеянного. Хорват смог дойти до финала, где в итоге проиграл Бернарду Томичу. Австралиец сумел победить на турнире, получив для участия в турнире специальное приглашение от его организаторов. В основном соревновании принял участие один россиянин. Им стал Евгений Донской, который в первом же раунде уступил местному теннисисту Алехандро Гонсалесу. 

В парном турнире победителем стала австралийская пара Сэмюэль Грот и Крис Гуччоне. Прошлогодние победители индийский дуэт Пурав Раджа и Дивидж Шаран не защищали свой титул, однако оба приняли участие в соревнованиях. Раджа совместно с бразильским теннисистом Марсело Демолинером в четвертьфинале уступил Шарану, который выступал с канадцем Адилем Шамасдином. В итоге индийско-канадский дуэт дошёл до полуфинала, где проиграл победителям соревнований.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Бернард Томич обыграл  Иво Карловича со счётом 7-6(5), 3-6, 7-6(4).
 Томич выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Карлович сыграл 3-й одиночный финал в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации. На этом турнире он вышел в финал во 2-й раз подряд.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Сэмюэль Грот /  Крис Гуччоне обыграли  Николаса Баррьентоса /  Хуана Себастьяна Кабаля со счётом 7-6(5), 6-7(3), [11-9].
 Грот выигрывает свой дебютный парный титул в основном туре ассоциации.
 Гуччоне выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Claro Open Colombia
 Мировой тур ATP 2014
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Колумбия
Теннис
Июль 2014 года
2014